Die Saison 1991/92 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 23. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die vier jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1992. Dies schaffte die Spvg Versmold.

In die Oberligen mussten mit der HSG Dortmund (Westfalen) und der HSG Irmenach-Kleinich (Rheinland-Pfalz) zwei Mannschaften absteigen. Zudem zog die DJK Hürth-Gleuel seine Mannschaft zur nächsten Saison zurück.

Der TSC Dortmund und der OSC Dortmund schließen sich zur HSG Dortmund zusammen.

Die HSG Mülheim-Kärlich und der TV Bassenheim schließen sich zur HSG Mülheim-Kärlich/Bassenheim zusammen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
Spvg Versmold – TuS Bad Marienberg

DJK Hürth-Gleuel – Schalksmühler TV

TSG Altenhagen-Heepen – DJK Unitas Haan

TV Vallendar – SuS Oberaden

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

SpVg Versmold

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 TSG Altenhagen-Heepen
 TV Korschenbroich
 TV Palmersheim
 HSG Irmenach-Kleinich

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1991/92
Handballsaison 1991/92